

31 декабря 
 Вертинская, Лидия Владимировна (90) — советская и российская актриса, художник, вдова Александра Вертинского, мать Марианны и Анастасии Вертинских .
 Голде, Силва (58) — латвийский политик .
 Гурик, Иосиф Васильевич (88) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Иванен, Анатолий Вильямович (63) — советский и российский поэт, лауреат литературной премии имени Бориса Корнилова (2008) .
 Нарендран, Текке Куруппате (69) — индийский энтомолог, академик, профессор .
 Райт, Бетти Рен (86) — американская детская писательница .
 Форчун, Джон (74) — британский актёр .
 Штрейс, Раиса Ивановна (83) — советский и российский деятель сельского хозяйства; генеральный директор производственного объединения «Лето» Тосненского района Ленинградской области, Герой Социалистического Труда (1988) .
 Эйвери, Джеймс (65) — американский актёр; осложнения после операции на сердце .

30 декабря 

 Адамс, Аким (22) — футболист сборной Тринидада и Тобаго, играл за клуб «Ференцварош»; кровоизлияние в мозг .
 Кузьменко, Николай Иванович (71) — советский государственный деятель; председатель горисполкома, глава администрации, мэр Северска (1984—2010) .
 Мянтюранта, Ээро (76) — финский лыжный гонщик, трёхкратный олимпийский чемпион .
 Швырёв, Юрий Афанасьевич (81) — советский режиссёр игрового и документального кино, сценарист и мастер дубляжа .

29 декабря 
 Авенданьо, Эухения (83) — мексиканская актриса («Хозяйка», «Личико ангела») .
 Апарина, Алевтина Викторовна (72) — советский и российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы I—VI созывов от КПРФ .
 Донской, Феодосий Семёнович (94) — советский учёный, журналист и государственный деятель, кандидат экономических наук.
 Киляр, Войцех (81) — польский композитор .
 Кудухов, Бесик Серодинович (27) — российский борец вольного стиля, четырёхкратный чемпион мира; ДТП .
 Кустова, Ольга Викторовна (64) — советский и российский филолог, переводчик, педагог .

28 декабря 

 Арп, Хэлтон Кристиан (86) — американский астроном, автор Атласа пекулярных галактик .
 Белоконь, Александр Владимирович (72) — последний ректор Ростовского государственного университета (1988—2006), президент Южного федерального университета (2008—2012) .
 Борха, Эстер (100) — кубинская певица .
 Рускин, Джозеф (89) — американский актёр. 
 Симмондс, Гарольд (82) — американский миллиардер, спонсор Республиканской партии. 
  (22) — американский рэпер, известный как Doe B; убийство .
 Цымбаларь, Илья Владимирович (44) — советский, украинский и российский футболист .
 Чудецкий, Евгений Иванович (72) — актёр Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, заслуженный артист Российской Федерации (1998) .
 Шапира, Йосеф (87) — израильский политик, министр образования .

27 декабря 
 Джаманова, Роза Умбетовна (85) — советская и казахская оперная певица (сопрано), народная артистка СССР .
 Кинтана, Эльвира (85) — испанская актриса .
 Кроуби, Патрик (55) — вануатский политик, министр внутренних дел (2008, 2011, 2013) .
 Мисюлин, Вячеслав Николаевич (74) — директор филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня) (1978—2002), заслуженный работник связи Российской Федерации .
 Сенчуков, Юрий Фёдорович (73) — режиссёр-документалист и режиссёр научно-популярного кино киностудии «Центрнаучфильм» [kino-teatr.ru/kino/director/sov/373840/bio/].
 Чингэлтэй (89) — китайский лингвист-монголовед .
 Шатах, Мухаммед (62) — ливанский государственный деятель; министр финансов Ливана (2008—2009); погиб при теракте в Бейруте .

26 декабря 

 Альварадо, Малена (59) — венесуэльская актриса («Королева сердец», «Загадочная женщина») .
 Булекпаев, Аманжол Куанышевич (71) — казахстанский политик, председатель Целиноградского горисполкома, городского совета народных депутатов (1987—1992), глава Акмолинской городской администрации, Аким Акмолы (1992—1997) .
 Ермак, Валерий Фёдорович (71) — украинский политик, глава городского совета и мэр Симферополя (1993—2006) .
 Эггерт, Марта (101) — венгерская и американская певица оперетты и киноактриса .

25 декабря 
 Гомес-Гальо, Луис Умберто (51) — колумбийский политик, председатель Сената Колумбии (2004—2005) .
 Жилин, Николай Семёнович (74) — российский учёный в области информационно-измерительной техники и деятель образования, ректор Омского политехнического института (технического университета) (1986—2007), президент университета с 2007 года .
 Мигунова, Лана Вадимовна (45) — министр по вопросам национальной политики, связям с общественностью и СМИ Республики Карелия (2012—2013) .
 Савельев, Виктор Сергеевич (85) — советский и российский хирург, академик РАН и РАМН, Герой Социалистического Труда (1988), лауреат государственных премий СССР и России .
 Томпсон, Уилбур (92) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в толкании ядра .
 Шенсес, Аднан (77) — турецкий музыкант и актёр .

24 декабря 
 Абзгильдин, Абрек Амирович (76) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств, председатель Союза художников Татарстана .
 Апачинский, Александр Иванович (61) — казахстанский тренер по боксу, заслуженный тренер Казахстана, тренер Василия Жирова .
 Бак, Фредерик (89) — канадский аниматор, дважды лауреат премии «Оскар» .
 Растин, Жан (85) — французский художник .
 Строенко, Сергей Васильевич (46) — советский и молдавский футболист («Тилигул-Тирас») .
 Уилсон, Роберт (86) — американский мультимиллионер, филантроп; самоубийство .

23 декабря 

 Абелев, Гарри Израйлевич (85) — советский и российский учёный, биохимик, академик РАН .
 Азизова, Назакят Магеррам гызы — азербайджанская поэтесса .
 Гуляев, Евгений (37) — российский пауэрлифтер, неоднократный победитель и призёр российских и международных соревнований  .
 Калашников, Михаил Тимофеевич (94) — советский и российский военный и политический деятель; конструктор оружия, создатель автомата Калашникова (АК), Герой Российской Федерации (2009), дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976), лауреат Ленинской и Сталинской премий .
 Латиф, Юсеф (93) — американский джазовый мультиинструменталист, композитор и педагог, лауреат премии Грэмми .
 Лоусон, Рики (59) — американский музыкант-барабанщик, работавший с Майклом Джексоном, Уитни Хьюстон, Эриком Клэптоном, Филом Коллинзом .
 Панди, Андраш (86) — бельгийский серийный убийца .
 Поллак, Джефф (54) — американский кинорежиссёр (тело найдено в этот день) .
 Лауциньш, Юрис (56) — латвийский актёр театра и кино .
 Шопокова, Керимбюбю (96) — советский работник сельского хозяйства, свекловод, Герой Социалистического Труда (1957) .

22 декабря 
 Диас, Диомедес (56) — колумбийский певец .
 Ривас, Лазаро (38) — кубинский борец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Сиднее (2000) в греко-римской борьбе .
 Рогов, Михаил Николаевич (68) — советский и российский актёр театра «КомедиантЪ» и кино, заслуженный артист России .
 Сарианиди, Виктор Иванович (84) — российский археолог, почётный академик Академии наук Туркменистана, доктор исторических наук.

21 декабря 

 Андреев, Владимир Николаевич (45) — российский хоккеист, игрок санкт-петербургского СКА (1994—1997), череповецкой «Северстали» (1997—1999) .                                                                                                                                                          Сидельникова, Ольга Петровна (71) - советская и российская строительница; болезнь                        
 Бронфман, Эдгар (83) — американский бизнесмен, президент Всемирного еврейского конгресса (1981—2007), сын основателя компании Seagram Самуила Бронфмана .
 Гич, Питер (97) — британский философ .
 Каллиник (77) — епископ Александрийской православной церкви, старец-митрополит Пелусийский, ипертим и экзарх Первой Августамники и Месимврии .
 Лам Кок (46) — китайский миллиардер, владелец гонконгской компании Brilliant Group; авиакатастрофа .
 Магид, Ахмед Исмат Абдель (90) — министр иностранных дел Египта (1984—1991), генеральный секретарь Лиги арабских государств (1991—2001) .
 Пичо, Аристотелес (56) — перуанский актёр и режиссёр   .
 Слободян, Наталья Васильевна (90) — украинская балерина, солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, народная артистка УССР (1960) .
 Чекан, Елена Васильевна (67) — советская и украинская актриса .
 Эдлунд, Ларс (90) — шведский композитор, педагог и церковный музыкант .
 Эйзенхауэр, Джон (91) — американский дипломат и историк, посол США в Бельгии (1969—1971), сын Дуайта Эйзенхауэра .

20 декабря 
 Болотников, Пётр Григорьевич (83) — советский легкоатлет, олимпийский чемпион 1960 года в беге на 10 000 метров .
 Бржежинский, Юрий Исаакович (81) — советский и российский спортивный журналист, бывший пресс-атташе «Зенита» .
 Даниган, Рики (40) — американский рэпер, основатель хип-хоп группы Three 6 Mafia .
 Дубинин, Юрий Владимирович (83) — советский и российский дипломат, заместитель министра иностранных дел РФ (1994—1996), Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР и России в Испании, США, Франции и Украине .
 Ильясов, Аслан — азербайджанский гармонист .
 Лоро Пиано, Серджио (65) — итальянский бизнесмен, один из вице-президентов итальянского бренда Loro Piana .
 Менуси, Диди (85) — израильский поэт, журналист и сатирик .
 Митева-Коралова, Иванка (102) — болгарская оперная певица, солистка Софийского национального театра оперы и балета .
 Омар, Нелли (102) — аргентинская актриса .
 Ричардс, Дэвид (57) — британский музыкальный продюсер («Queen») .
 Слисаренко, Игорь Юрьевич (47) — украинский журналист и телеведущий .
 Эсауленко, Олег Иванович (90) — участник Великой Отечественной войны, директор Кировского кожевенно-обувного комбината имени Коминтерна (1965—1983), председатель Кировского областного общества инвалидов .

19 декабря 

 Виззини, Нед (32) — американский писатель .
 Геллер, Херб (85) — американский саксофонист .
 Голдстайн, Элвин (77) — американский издатель-порнограф .
 Капытник, Стас (46) — израильский писатель, журналист и бизнесмен, выходец из СССР; сердечный приступ .
 Марцинковский, Кшиштоф (53) — польский футболист («Лех») .
 Махачев, Гаджи Нухиевич (62) — заместитель председателя правительства Дагестана (1998—1999, 2013); ДТП .
 Эпштейн, Вадим Исаакович (75) — заслуженный тренер России по теннису .

18 декабря 
 Биггс, Ронни (84) — британский грабитель, совершивший одно из самых крупных в истории ограблений .
 Жумагалиев, Кайрат (76) — казахстанский поэт и переводчик .
 Зыков, Александр Александрович (91) — советский и украинский математик, один из создателей теории графов .
 Кисель, Фёдор Герасимович (93) — ветеран Великой Отечественной войны, начальник Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков (1961—1970), генерал-майор .
 Куман, Мартин (75) — нидерландский футболист («Гронинген»), отец Рональда и Эрвина Куманов .
 Павлинов, Владимир Александрович (76) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Кипр (1999—2003) .

17 декабря 

 Бруманис, Арвалдис Андрей (87) — католический прелат, епископ лиепайский (1995—2001) .
 Дашевский, Григорий Михайлович (49) — российский поэт, переводчик, литературный критик .
 Карлес Гордо, Рикардо Мария (87) — испанский кардинал, архиепископ Барселоны (1990—2004) .
 Ван Ритсотен, Конни (87) — нидерландский яхтсмен, единственный двукратный победитель Whitbread Round the World Race (1978, 1982) .
 Роули, Джанет (88) — американский генетик, впервые определившая хромосомную транслокацию как причину раковых заболеваний, пионер генетики раковых заболеваний .

16 декабря 

 Армстронг, Джеймс (94) — американский учёный, президент Миддлбери-колледжа (1963—1975) .
 Вохмянин, Леонид Григорьевич (71) — советский и российский композитор .
 Гершанович, Михаил Лазаревич (89) — руководитель отделения химиотерапии ФГУ «НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук, профессор .
 Жукова, Валентина Васильевна — российская писательница, переводчик французской литературы .
 Иванов, Виктор Васильевич (76) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам (1996—2001). 
 Лепёшкин, Владимир Фёдорович (76) — советский и российский шахматист, международный мастер, тренер и теоретик .
 Остащенко, Геннадий (76) — российский валторнист, лауреат международных конкурсов в Лондоне и Праге .
 Прайс, Рэй (87) — американский певец, автор песен и гитарист .
 Севилья, Лолита (78) — испанская актриса и певица  .
 Такахаси, Митиаки (85) — японский вирусолог, разработавший вакцину против ветряной оспы (1974) .
 Шибаев, Валентин Евгеньевич (81) — заслуженный тренер России по лёгкой атлетике .
 Янай, Цви (78) — израильский писатель, философ и журналист, лауреат премии Сапира (2008) .

15 декабря 

 Горбенко, Вадим Фёдорович (73) — заслуженный тренер России по греко-римской борьбе .
 Кэмпинг, Гарольд (92) — американский проповедник, лауреат Шнобелевской премии (2011) за предсказания «конца света» .
 Ола, Сис Рам (86) — индийский политик, министр труда и занятости (2004, 2013), министр горнодобывающей промышленности Индии (2004—2009) .
 Пашин, Валентин Михайлович (76) — советский и российский учёный-судостроитель, академик РАН, директор ЦНИИ имени А. Н. Крылова (1990—2012), Герой Российской Федерации (1994) .
 Фонтейн, Джоан (96) — американская киноактриса, обладатель кинопремии «Оскар» .

14 декабря 

 Дейли, Джанет (69) — американская писательница, автор популярных любовных романов .
 Зайцев, Михаил Петрович (92) — директор Московского театра драмы имени Маяковского (1976—2013) .
 Ильф, Александра Ильинична (77) — писатель, дочь Ильи Ильфа .
 Коман, Теоман (77) — руководитель разведывательной службы Турции (1988—1992) .
 Корнфорт, Джон Уоркап (96) — австралийский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1975) .
 Левина, Элла Петровна — организатор международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова, завлит театра на Таганке  .
 Лескин, Анатолий Степанович (78) — советский и российский хирург, лауреат Государственной премии СССР .
 Маскаев, Павел Александрович (62) — российский живописец, заслуженный художник России .
 Муратов, Чапай Измайлович (73) — актёр Национального театра Республики Адыгея имени И. С. Цея, заслуженный артист РСФСР .
 О’Тул, Питер (81) — британский актёр, лауреат почётной премии «Оскар», четырежды лауреат «Золотого глобуса» .
 Робинс, Янис (88) — американский изобретатель .
 Рош, Франс (92) — французская актриса («Француженка и любовь», «Охота на мужчину»)  .
 Светлова, Эмилия Павловна (83) — советская и российская оперная певица, солистка Воронежского государственного театра оперы и балета (1962—2001), заслуженная артистка РСФСР (1974) [kino-teatr.ru/teatr/acter/ros/382010/bio/].
 Якубский, Владимир Александрович (89) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета .
 Ярошевская, Галина Ивановна (83) — советская баскетболистка, победительница чемпионата мира по баскетболу в Москве (1959) .

13 декабря 
 Арбер, Пол (38) — австралийский теннисист, тренер Моники Селеш и других известных теннисистов; утонул (тело найдено в этот день) .
 Каждан, Исаак Хаимович (89) — первый режиссёр калининградского областного телевидения .
 Кик Кук Тхэ (89) — северокорейский политик, председатель контрольной комиссии ЦК ТПК .
 Темчура, Алексей Гаврилович (76) — российский кубанский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1990) .
 Эскобар, Даниэл (49) — американский актёр  .

12 декабря 

 Амирэджиби, Чабуа Ираклиевич (92) — грузинский писатель .
 Бейлерян, Грачья (62) — армянский поэт, литературный переводчик .
 Вест, Чарльз (72) — американский учёный, президент Массачусетского технологического института (1990—2004) .
 Карковский, Збигнев (55) — польский композитор .
 Лофлин, Том (82) — американский актёр  .
 Мулла, Абдул Кадер (65) — бангладешский политик и военный преступник; казнён .
 Сакс, Лео (89) — израильский генетик, основоположник амниоцентеза, лауреат премии Вольфа (1980) .
 Селлерс, Эзра (45) — американский боксёр, чемпион мира (2001—2002) .
 Тоттер, Одри (95) — американская актриса  .
 Чан Сон Тхэк (67) — северокорейский военный и политический деятель, заместитель Председателя Государственного Комитета Обороны КНДР, дядя Ким Чен Ына; казнён по обвинению в государственной измене .
 Ширяев, Владимир Георгиевич (79) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1993) .
 Шоев, Бобишо — таджикский хозяйственный и политический деятель, экс-кандидат в президенты Таджикистана (1991) .

11 декабря 
 Афонсу, Надир (93) — португальский художник, один из пионеров кинетического искусства .
 Барри, Кейт (46) — английско-французский фотограф и актриса .
 Бренден, Барбара (65) — канадская писательница .
 Дериева, Регина Иосифовна (64) — русская поэтесса, жила в СССР, Израиле и Швеции .
  (56) — канадский рестлер и актёр («Поворот не туда»); инфаркта миокарда .
 Солцаев, Мималт Мусаевич (75) — художественный руководитель Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова (Чеченская Республика), народный артист РСФСР .
  (40) — мексиканский боксёр, экс-чемпион мира, инсульт .

10 декабря 

 Бенуа, Морис (81) — канадский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Скво-Велли (1960) .
 Коулмэн, Алан (76) — австралийский режиссёр .
 Мурза, Владимир Моисеевич (73) — начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской (1990—2002), первый заместитель начальствующего епископа (2009—2013) .
 Подеста, Россана (79) — итальянская актриса  .
 Сриканта Водеяр (60) — титулярный махараджа Майсура из династии Водеяров .
 Токманцев, Николай Яковлевич (77) — председатель Камчатского областного Совета народных депутатов (2001—2007) .
 Холл, Джим (83) — американский джазовый гитарист, композитор, аранжировщик .
 Шилов, Эдуард Павлович (64) — российский музыкант и педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Владимирской детской школы искусств № 2 им. С. Прокофьева, воспитатель лауреатов международных конкурсов .

9 декабря 
 Бруссе, Кес (88) — нидерландский актёр .
 Евстратов, Вячеслав Макарович (83) — заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике, тренер Юрия Борзаковского .
 Кацев, Владимир Зеликович (84) — советский казахстанский архитектор .
 Киран, Линн (53) — австрийская певица («The Rounder Girls») .
 Пай, Ллойд (67) — американский писатель и исследователь аномальных явлений, создатель проекта «Звёздный ребёнок» .
 Паркер, Элинор (91) — американская актриса, обладательница титула «Женщина с тысячей лиц» .
 Розарио, Шейн дель (30) — американский боец силовых единоборств, чемпион мира по кикбоксингу .
 Урбан, Петер (72) — немецкий писатель и переводчик русской литературы .
 Хессе-Буковская, Барбара (83) — польская пианистка, лауреат конкурса пианистов имени Шопена (1949, 2-я премия), лауреат международной музыкальной премии Харриет Коэн (1962) .

8 декабря 
 Барановский, Леонид Андреевич (60) — советский футболист, игрок одесского «Черноморца» (1971—1975) .
 Довбыш, Виктор Иннокентьевич (76) — советский шахтёр из Донбасса, Герой Социалистического Труда (1973), Почётный гражданин города Горловка .
 Корнфорт, Джон Уоркап (96) — австралийский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии «за исследование стереохимии реакций ферментативного катализа».
 Митчелл, Дон (70) — американский актёр .
 Морен, Мадо (98) — французская актриса, мать Патрика Девера  .
 Соколаи, Шандор (82) — венгерский композитор, лауреат Премии имени Кошута (1966) .

7 декабря 

 Бриджес, Алан (86) — британский режиссёр кино и телевидения .
 Ильина, Надежда Леонидовна (64) — советская легкоатлетка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале 1976 в эстафете 4×400 м; автокатастрофа .
 Ковальский, Юзеф (113) — польский ветеран, последний участник Польско-советской войны 1919—1921 годов, последний частично верифицированный мужчина, родившийся в XIX веке .
 Колехмайнен, Ээро (95) — финский лыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Осло (1952) в гонке на 50 км .
 Мамонтов, Александр Павлович (85) — главный художник Белгородского академического драматического театра имени М. С. Щепкина, заслуженный художник России .
 Матлала, Джейкоб (51) — южноафриканский боксёр, чемпион мира (1993—1995, 1995—1997) .
 Молинаро, Эдуар (85) — французский кинорежиссёр и сценарист, известный в жанре кинокомедий .
 Николаев, Игорь Иосифович (89) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, режиссёр-постановщик Киностудии им. М. Горького .
 Орлов, Герман Тимофеевич (92) — советский и российский актёр театра и кино, ветеран Великой Отечественной войны, народный артист Российской Федерации .
 Субраманьям, Дхармаварапу (53) — индийский актёр  .
 Сума, Кеи (78) — японский актёр .
 Трапезникова, Маргарита Фёдоровна (84) — советский и российский уролог, академик РАМН .
 Фишман, Джек (83) — американский химик и фармаколог польского происхождения, создатель налоксона .

6 декабря 
 Кесада, Ния (94) — аргентинская актриса («Мануэла») .
 Краузе, Том (79) — финский оперный певец .
 Мальдине, Анри (101) — французский философ, крупнейший представитель феноменологической школы .
 Мудист, Пеэтер (71) — эстонский художник .
 Омуркулов, Кадыр Омуркулович (71) — киргизский писатель, сценарист и публицист, заслуженный деятель искусств Кыргызстана .
 Трейси, Стэн (86) — британский джазовый музыкант и композитор .
 Кейт Уильямсон (83) — американская актриса  .
 Уолдон, Луи (78) — американский актёр .
 Файн, Йоня (100) — еврейский поэт (идиш), художник, иллюстратор, педагог .

5 декабря 

 Арсеньев, Виктор Тимофеевич (75) — советский и российский актёр и режиссёр, заслуженный артист России .
 Джексон, Бэрри (75) — английский актёр  .
 Мандела, Нельсон (95) — первый чернокожий президент Южно-Африканской Республики (1994—1999), лауреат Нобелевской премии мира (1993) .
 Рабкин, Абрам Исаакович (88) — писатель и художник, заслуженный художник Российской Федерации .
 Уилсон, Колин Генри (82) — английский писатель-фантаст, философ .
 Фёдорова-Сирина, Вера Николаевна (88) — актриса Русского театра Эстонии со дня его основания (1948), заслуженная артистка Эстонской ССР, мать Александра Сирина .
 Форг, Гюнтер (61) — немецкий живописец, скульптор и фотограф .
 Черемисина, Майя Ивановна (89) — российский учёный-филолог, русист, доктор филологических наук, научный сотрудник института экономики Сибирского отделения Академии наук СССР и РАН .
 Чернушенко-Стасюк, Ирина (34) — белорусская легкоатлетка, чемпионка страны по прыжкам в длину, победительница Кубка Европы, мастер спорта международного класса .

4 декабря 
 Аллмен, Роберт (86) — австралийский оперный певец .
 Бейли, Макдональд (92) — британский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в беге на 100 метров, рекордсмен мира на этой дистанции .
 Лаккис, Хассан — один из командиров группировки «Хезболла», убит .

3 декабря 
 Алексий (Фролов) (66) — архиепископ Костромской и Галичский РПЦ (2010—2013) .
 Болотин, Леонид Алексеевич (75) — советский танцовщик (Большой театр), заслуженный работник культуры Российской Федерации, отец солиста Большого театра Андрея Болотина .
 Воробьёв, Николай Павлович (90) — ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Костромской области, Герой Советского Союза (1944) .
 Копьёв, Алексей Владимирович (80) — украинский одесский скульптор, заслуженный художник Украины  .
 Кузнецов, Александр Александрович (87) — советский и российский альпинист, писатель, популяризатор науки, актёр театра и кино .
 Кухинке, Норберт (73) — немецкий журналист и актёр («Осенний марафон») .
 Мохамед, Реда Махмуд (61) — египетский политик и военный деятель, командующий Военно-воздушными силами Египта (2008—2012), министр военной промышленности (2013) .
 Негм, Ахмед Фуад (84) — египетский поэт-диссидент .
 Оссарес, Поль (95) — французский генерал, ответственный за пытки и казни во время войны за независимость Алжира .
 Пайстик, Аво (77) — эстонский карикатурист, художник, автор и режиссёр мультфильмов, лауреат международных фестивалей в Мадриде (1983) и Штутгарте (1986) .
 Поллок, Ида (105) — британская писательница .
 Ривлин, Сефи (66) — израильский актёр-комик .
 Розендаль, Фрэнк (56) — нидерландский орнитолог, открывший несколько видов птиц, летучих мышей и насекомых .
 Сосно, Саша (Александр Сосновский) (76) — французский скульптор .
 Тышковец, Сергей Викторович (57) — украинский журналист, писатель, корреспондент украинского представительства «РИА Новости» .
 Хантер, Рональд (70) — американский актёр  .
 Шуркин, Андрей Иванович (44) — солист оркестра Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженный артист Татарстана .

2 декабря 
 Алексеев, Борис Васильевич (76) — ведущий радиостанции «Эхо Москвы» .
 Аллен, Уильям (85) — американский политик, губернатор штата Миссисипи (1984—1988) .
 Ансола, Антонио (82) — испанский футболист 
 Белозерцев, Сергей Владимирович (58) — преподаватель Московского открытого университета имени Виктора Черномырдина, депутат Межрегиональной депутатской группы на Съезде народных депутатов СССР, один из председателей Социал-демократической партии России; убит .
 Букейханов, Срым Раимжанович (75) — казахстанский учёный, писатель, преподаватель .
  (53) — бразильский политик, губернатор штата Сержипи (2007—2013) .
 Джуниор Марвин (64) — ямайский певец  .
 Наполитан, Джозеф (84) — американский политический консультант, пионер политического консультирования .
 Ожегов, Сергей Анатольевич (34) — участник боевых действий в Чеченской Республике, Герой России (2000) .
 Ригганс, Мэри (78) — британская актриса .
 Роча, Педро (70) — уругвайский футболист, участник четырёх чемпионатов мира (1962, 1966, 1970, 1974) .
 Уэлш, Кристофер Эван (48) — американский актёр театра и кино  .
 Шоу, Вернон (83) — президент Доминики (1998—2003) .

1 декабря 

 Бур, Генрих (92) — нацистский преступник, умер в тюрьме .
 Гоголь, Оксана Сергеевна (50) — актриса Бишкекского русского театра драмы имени Чингиза Айтматова; погибла в результате нападения преступников .
 Измеров, Виталий Константинович (70) — бывший заместитель министра внутренних дел, первый начальник регионального Управления по борьбе с организованной преступностью Республики Якутия; генерал-майор милиции .
 Кафе, Мария Мамбо (68) — ангольский политик, министр по социальным вопросам (1982—1986), губернатор провинции Кабинда (1990) .
 Колгейт, Стирлинг (88) — американский физик, один из создателей американской водородной бомбы, один из основателей Института Санта-Фе .
 Крамаренко, Виктор Викторович (54) — российский писатель (о смерти стало известно в этот день) .
 Кулан, Ричард (66) — один из основателей и барабанщик британской рок-группы «Caravan» .
 Куркаев, Николай Яковлевич (66) — епископ Объединённой церкви Христиан веры евангельской по Брестской области, проповедник, автор разбора Нового завета и книги пророка Исаии .
 Ряполов, Виталий Андреевич (63) — вице-губернатор Алтайского края .
 Селянин, Анатолий Дмитриевич (76) — музыкант, профессор Саратовской государственной консерватории, создатель оркестра «Волга-Бэнд», заслуженный деятель искусств России .
 Урдапильета, Алехандро (59) — уругвайский актёр, режиссёр и сценарист 
  (77) — американский издатель и публицист, сын издателя Якова Шифрина .